Coast Range eller Kustbergen kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Kustbergen – en bergskedja vid Nordamerikas västkust i British Columbia, se Coast Mountains

USA 

 Coast Range (bergskedja i USA), Alaska, Haines Borough, 
 Oregon Coast Range – en bergskedja vid Nordamerikas västkust i Oregon
 California Coast Ranges – en bergskedja vid Nordamerikas västkust California

Robotskapade USAförgreningar